Королева-девственница — четырёхсерийный мини-сериал телеканала Би-би-си, вышедший в 2005 году. Сюжет основан на жизни королевы Елизаветы I, роль которой сыграла Энн-Мари Дафф. В основном он показывает личную жизнь королевы, а именно её отношения с Робертом Дадли и в меньшей степени её правление.

Премьера состоялась в США 13 ноября 2005 года. В Великобритании телесериал был выпущен на экраны 22 января 2006 года.

Телесериал изначально должен был выйти на канале Би-би-си в сентябре 2005 года, но поскольку это событие совпало бы с выходом двухсерийного мини-сериала «Елизавета I» с Хелен Миррен в главной роли на канале Channel 4, было решено отложить показ до января 2006 года.

Сюжет 
Елизавета Тюдор, дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн, заключена в Тауэр по обвинению в заговоре против своей единокровной сестры королевы Марии. Несмотря на то, что вина Елизаветы не доказана, королева не доверяет ей и отправляет под домашний арест в Вудсток. Спустя некоторое время становится известно о том, что Мария умерла, и теперь Елизавета провозглашена королевой Англии.

Уже в начале правления молодая королева сталкивается со множеством трудностей. Мария Стюарт, правнучка Генриха VII Тюдора, оспаривает у неё право на корону Англии, и советники Елизаветы настаивают на том, чтобы она как можно скорее вышла замуж и родила наследника престола. Но сама Елизавета не спешит принимать ухаживания многочисленных женихов, среди которых Филипп Испанский и эрцгерцог Карл Австрийский. Королева тайно влюблена в давнего друга детства, Роберта Дадли, у которого тем не менее уже есть жена — леди Эми Робсарт, живущая вдали от Лондона.

Роберт и Елизавета перестают скрывать свои чувства, и при дворе ходят слухи об их романе. Эми, узнав об этом, не выдерживает и кончает жизнь самоубийством. Однако многие убеждены, что именно Дадли убил жену, чтобы иметь возможность жениться на королеве. Дабы избежать скандала, Елизавета принимает решение отлучить Роберта от двора и публично объявляет, что намеревается править королевством единолично и умереть девственницей.

Тем временем из Шотландии приходят вести о том, что королева-католичка Мария Стюарт вышла замуж за своего кузена, лорда Генри Дарнли, и теперь вовсю плетёт интриги, цель которых свергнуть протестантку Елизавету и воцариться на троне Англии. Кроме того, королева узнаёт, что одним из вдохновителей готовящегося заговора является её родственник, Томас, герцог Норфолк. Потрясённая его предательством, Елизавета отправляет герцога в Тауэр.

Проходит несколько лет. Советники Елизаветы начинают новый раунд переговоров о её браке, на сей раз с Франсуа, герцогом Алансонским, к которому королева проявляет благосклонность. Неожиданно ей сообщают, что Роберт Дадли тайком женился на её племяннице, леди Летиции Ноллис. В гневе она изгоняет Летицию и заявляет Дадли, что никогда его не простит. Теперь Елизавета всерьёз намерена выйти замуж, как ради обеспечения линии наследования, так и ради союзнического альянса с Францией, так как находящаяся в изгнании Мария Стюарт по-прежнему строит козни против неё. Однако подданные не в восторге от намечающейся свадьбы королевы и иностранного принца, и вскоре Франсуа приходится уехать домой ни с чем.

Между тем Елизавете предстоит решить, как поступить с Марией Стюарт. Фрэнсис Уолсингем, глава шпионской сети, сфабриковывает улики против шотландской королевы, и Елизавета выносит той смертный приговор. Несмотря на устранение опасной претендентки, распри между католиками и протестантами не утихают, и на королевство надвигается Непобедимая армада, флот, созданный Филиппом Испанским для завоевания Англии и возвращения её в лоно католической церкви. Однако испанцы терпят сокрушительное поражение. Елизавета и её народ празднуют победу, но триумф королевы омрачён смертью Роберта Дадли.

На вакантное место фаворита ко двору королевы устремляется множество талантливых и блестяще образованных молодых людей, однако Елизавета в большей степени отдаёт предпочтение юному Роберту, графу Эссексу, сыну Дадли и Летиции Ноллис. С помощью своей матери Эссекс старается занять лидирующее место как при дворе, так и в жизни королевы. Ему удаётся стать не только самым популярным в кругу придворных, но и приобрести добрую славу среди простонародья. Из-за вспыльчивого нрава графа между ним и Елизаветой часто вспыхивают конфликты, и всё же королева не в силах долго сердиться на Эссекса. Однако после его провалившейся попытки подавить беспорядки в Ирландии, терпение Елизаветы истощается, и она лишает его всех привилегий.

Эссекс изо всех сил пытается вернуть былое расположение королевы, но та непреклонна. Во всех бедах и неудачах он винит правительство Елизаветы, которое возглавляет Роберт Сесил. Эссекс собирает других недовольных положением дел в государстве и затевает мятеж с целью устранить советников королевы, сместить саму Елизавету и, объявив себя лордом-протектором, взять управление королевством в свои руки. Восстание тем не менее не находит ожидаемой поддержки, заговорщики схвачены, и Эссекс приговорён к обезглавливанию за совершение государственной измены.

После казни Эссекса королева безутешна. Она медленно угасает, уединившись в своих покоях и предаваясь бесконечным воспоминаниям о былых днях. 24 марта 1603 года Елизавета умирает. Роберт Сесил пишет письмо её преемнику, королю Шотландии Якову Стюарту. Разбирая вещи покойной, он обнаруживает, что в кольце, которое королева носила долгие годы, спрятана миниатюра. Это портрет матери Елизаветы, Анны Болейн.

В ролях 
Во всех четырёх сериях:
 Энн-Мари Дафф — королева Елизавета I
 Том Харди — Роберт Дадли, граф Лестер
 Ян Харт — Уильям Сесил
 Сиенна Гиллори — Летиция Ноллис
В нескольких сериях:
 Роберт Пью — Стивен Гардинер, лорд-канцлер
 Декстер Флетчер — сэр Томас Рэдклифф, граф Сассекс
 Ханс Мэтисон — Роберт Деверё, 2-й граф Эссекс
 Дэниел Эванс — Роберт Сесил
 Джоан Уолли — Мария I Тюдор
 Стэнли Таунсенд — Филипп II Габсбург
 Эмилия Фокс — Эми Робсарт, леди Дадли
 Тара Фицджеральд — Кэт Эшли
 Кевин МакКидд — Томас Говард, 4-й герцог Норфолк
 Маттиас Джиббиг — Франсуа, герцог Алансонский и Анжуйский
 Шон Эванс — Генри Ризли, 3-й граф Саутгемптон
 Шарлотт Уиннер — Мария Стюарт
 Бен Дэниелс — Фрэнсис Уолсингем
 Джейсон Уоткинс — сэр Кристофер Хэттон
 Дерек Ридделл — сэр Уолтер Рэли
 Юэн Бремнер — сэр Джеймс Мелвилл

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы по алфавиту
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2006 году
Елизавета I в культуре и искусстве
Телесериалы на английском языке
Исторические телесериалы о XVI веке
Исторические телесериалы о XVII веке
Исторические телесериалы Великобритании
Биографические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2006 году
Телевизионные мини-сериалы 2006 года